Берёзовая Гать — сёла на Украине:

 Берёзовая Гать — село в Червоноармейском районе Житомирской области.
 Берёзовая Гать — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.

См. также 
 Гать (значения)